Champigny kan syfta på:

 Champigny, Marne, fransk kommun i departementet Marne
 Champigny, Yonne, fransk kommun i departementet Yonne
 Champigny-en-Beauce, fransk kommun i departementet Loir-et-Cher
 Champigny-la-Futelaye, fransk kommun i departementet Eure
 Champigny-le-Sec, fransk kommun i departementet Vienne
 Champigny-lès-Langres, fransk kommun i departementet Haute-Marne
 Champigny-sous-Varennes, fransk kommun i departementet Haute-Marne
 Champigny-sur-Aube, fransk kommun i departementet Aube
 Champigny-sur-Marne, fransk kommun i departementet Val-de-Marne
 Champigny-sur-Veude, fransk kommun i departementet Indre-et-Loire